Ангелус — многозначное имя собственное.

 Ангелус Силезиус (имя при рождении Йоханнес Шеффлер; 1624—1677) — немецкий христианский мистик, теолог и поэт эпохи Барокко.
 Ангелус, Андреас (1561—1598) — священник, учитель и государственный инспектор.
 Ангелус, Оскар (1892—1979) — эстонский политик, нацистский коллаборационист.